Wabasso kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Wabasso (Florida)
Wabasso (Minnesota)
Wabasso (geslacht) van hangmatspinnen